Зюга́нов — русская фамилия. Образована по одной версии от татарского прозвища «Зюган» (). По другой от глагола «зюкать», трансформировавшегося либо под влиянием определенных диалектов, либо в результате неправильного написания слова «зюгать» 

Известные носители:
 Зюганов, Валерий Валерьевич (род. 1955) — советский и российский биолог (зоолог), доктор биологических наук.
 Зюганов, Геннадий Андреевич (род. 1944) — российский политический деятель, лидер партии КПРФ.

Примечания